Ruki Vverh! (în , în traducere „Mâinile sus!”) este o formație rusească de muzică pop, techno și dance, fondată în 1996 de către Serghei Jukov și Aleksei Potehin. În 2006 trupa s-a desființat, iar din 2008 Serghei Jukov a reinițiat activitatea ei de unul singur. Ruki Vverh a fost una din cele mai de succes formații din spațiul CSI în anii 1990 - începutul anilor 2000.

Discografie
Albume oficiale
1997 — Дышите равномерно  
1997 — Дышите равномерно (+ 4 новые песни) 
1998 — Руки Вверх, Доктор Шлягер! 
1998 — Сделай погромче! 
1998 — Сделай ещё громче! 
1999 — Без тормозов 
2000 — Здравствуй, это я 
2001 — Не бойся, я с тобой 
2001 — Маленькие девочки 
2002 — Конец попсе, танцуют все 
2003 — Мне с тобою хорошо 
2004 — А девочкам так холодно 
2005 — Fuc*in’ Rock’n’Roll 
2012 — Открой мне дверь 

Albume neoficiale
1999 — Лучшие песни (1994-1999) 
1999 — Crazy 
1999 — Совсем без тормозов 
2000 — Лучшие песни (2000-2004) 
2001 — Звездная коллекция 
2002 — Огонь 
2004 — MP3 JAM Collectlon (часть 1) 
2004 — MP3 JAM Collectlon (часть 2) 
2005 — Позови меня,не гони меня...(избранные песни) 
2005 — Отель 
2006 — Золотой альбом

Note

Legături externe
 Official site 
 Official site of band member Sergey Zhukov 

Formații dance
Formații pop
Fondări în 1996
Duete muzicale
Formații rusești